Daughtry:

 Daughtry — рок-группа из Северной Каролины.
 Daughtry — дебютный студийный альбом американской рок-группы Daughtry.